Aldebaran (ster)
 Aldebaran (stripreeks)